Enkelvoudige en meervoudige kamer (het rechtspreken door één rechter of door meerdere rechters)
 Verschillende specialistische afdelingen van rechtbanken en gerechtshoven:
 Ondernemingskamer
 Militaire kamer
 Douanekamer
 Octrooikamer
 Economische kamer